Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків 1998/1999 — восьмий чемпіонат України

Вища ліга

1998—1999